Radnor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Radnor Township (Illinois)
 Radnor Township (Ohio)
 Radnor Township (Pennsylvania)